Stazione di Bari Centrale delle Ferrovie dello Stato
 Stazione di Bari Centrale delle Ferrovie Appulo Lucane
 Stazione di Bari Centrale della Ferrotramviaria